Маркус Трепп (, 15 ноября 1961 — 11 августа 1994) — швейцарский шахматист, международный мастер (1985).

Чемпион Швейцарии среди юношей 1980 г.

В составе сборной Швейцарии участник двух шахматных олимпиад (1982 и 1986 гг.), командного первенства мира (1985 г.) и командных первенств мира среди студентов (1983 и 1985 гг.).

Также в составе сборной принимал участие в сеансе одновременной игры с часами против чемпиона мира Г. К. Каспарова (1987 г.).

С 1979 г. выступал в командной лиге Швейцарии за Клуб им. Нимцовича (Цюрих), Базельское шахматное общество и (в 1989 г.) за команду из Биля.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Треппа в базе Chessgames
 Личная карточка М. Треппа на сайте 365Chess
Шахматисты Швейцарии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад